El nombre Miguel Gomes puede referirse a:

 Miguel Gomes, director de cine portugués.
 Miguel Gomes, escritor y académico venezolano.